Ву́лиця Бодя́нського — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Осипа Бодянського — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Бодянського — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Бодянського — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Осипа Бодянського — вулиця в місті Прилуки Чернігівської області.

Вулиці, названі на честь людей